L'édition 2005 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 25 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Gastón Gaudio remporte l'épreuve en simple, Leoš Friedl et Andrei Pavel celle en double.

Lauréats 
Gastón Gaudio remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Fernando Verdasco. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Argentin. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Leoš Friedl et Andrei Pavel remportent leur seul titre ensemble en battant en finale les frères belges Christophe et Olivier Rochus. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Sport en Autriche en 2005
Tennis masculin en 2005
Tennis en juillet 2005